Stati Uniti d'America
 New Philadelphia – capoluogo della Contea di Tuscarawas, Ohio
 New Philadelphia – borough della Contea di Schuylkill, Pennsylvania